Synagoge Steinheim steht für:

 Synagoge Steinheim (Hanau) in Hanau-Steinheim, Hessen
 Synagoge Steinheim (Westfalen) in Steinheim (Westfalen)